Алексей Федькин:
 Федькин, Алексей Александрович (род. 2002) — российский пловец в ластах.
 Федькин, Алексей Алексеевич (род. 1967) — российский актёр театра и кино.